Абланица — название населённых пунктов в Болгарии:

 Абланица — село в Благоевградской области.
 Абланица — село в Ловечской области.
 Абланица — село в Пазарджикской области.